Ледяной дом:
 Ледяной дом — одна из забав императрицы Анны Иоанновны, которая была придумана камергером А. Д. Татищевым в 1740 году.
 «Ледяной дом» — исторический роман Ивана Лажечникова, опубликованный в августе 1835 года.
 «Ледяной дом» — опера русского композитора Арсения Корещенко по мотивам романа Ивана Лажечникова.